Frøslev Sogn henviser til flere artikler:
 Frøslev Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti
 Frøslev Sogn (Stevns Kommune) – et sogn i Stevns Kommune og i Tryggevælde Provsti